Thomas E. Stewart (1824–1904) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jork
 Thomas J. Stewart (1848–1926) – kanadyjski polityk, członek Izby Gmin
 Arthur Thomas „Tom” Stewart (1892–1972) – amerykański polityk, senator z Tennessee
 Thomas Stewart (1925–1994) – irlandzki duchowny katolicki, biskup
 Thomas Stewart (1926–1989) – szkocki piłkarz
 Thomas Stewart (1928–2006) – amerykański śpiewak operowy
 Thomas Stewart (ur. 1986) – północnoirlandzki piłkarz
 Thomas Stewart (ur. 1990) – brytyjski kolarz